Эйно Пури (; 7 мая 1988, Тарту) — эстонский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «СК-10» (Тарту), начинал карьеру вместе с братом-близнецом Сандером. В 2004 году дебютировал в составе взрослой команды «СК-10» в одном из низших дивизионов чемпионата Эстонии.

В 2005 году вместе с братом перешёл в таллинскую «Левадию», в том же сезоне сыграл дебютный матч в высшей лиге, а 25 сентября 2005 года забил свой первый гол в высшей лиге в ворота «Флоры» (3:1). Долгое время не мог закрепиться в основном составе клуба, в 2006 году не сыграл ни одного матча, а в 2007 году на половину сезона был отдан в аренду в «Тулевик», а вернувшись обратно в клуб, играл примерно в половине матчей в каждом сезоне. Всего за шесть сезонов провёл 68 матчей за «Левадию», стал неоднократным чемпионом страны.

В 2011 году перешёл в «Нымме Калью», где стал твёрдым игроком основы. За три сезона стал чемпионом (2012) и двукратным серебряным призёром чемпионата. Весной 2014 года перешёл в румынский клуб «Ботошани», но сыграл только три матча в чемпионате Румынии, во всех из них выходил на замены. Летом 2014 года вернулся в «Нымме Калью» и провёл в команду ещё два с половиной сезона, дважды в этот период завоёвывал бронзовые медали. Всего за шесть сезонов в таллинском клубе сыграл более 160 матчей.

Весной 2017 года вернулся в родной город и полсезона выступал за «Таммеку». Во время летнего трансферного окна перешёл в норвежский клуб третьего дивизиона «Нюбергсунн», где присоединился к другому эстонскому легионеру Каймару Саагу.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую, молодёжную и олимпийскую сборные Эстонии.

Дебютный матч за национальную сборную Эстонии сыграл 29 мая 2009 года против команды Уэльса, на 79-й минуте вышел на замену вместо Дмитрия Круглова. Последнюю игру провёл 31 мая 2014 года против сборной Финляндии. Всего за национальную команду сыграл пять матчей, голов не забивал.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (4): 2007, 2008, 2009, 2012
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (4): 2005, 2010, 2011, 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Эстонии (3): 2005, 2007, 2015

Личная жизнь 
Является одним из трёх близнецов: брат Сандер Пури — профессиональный футболист, сыгравший 70 матчей за сборную Эстонии, сестра Кадри Пури — волейболистка.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Ботошани»
Игроки ФК «Таммека»